Osoby o tym nazwisku:
 August Wiederkehr – szwajcarski strzelec
 Gustav Wiederkehr – szwajcarski działacz sportowy